29-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 8 по 13 сентября 2009 года в городе Исе (Япония).

Программа 
 7 сентября — квалификационные индивидуальные соревнования (скакалка, обруч)
 8 сентября — церемония открытия; финалы в отдельных упражнениях (скакалка, обруч)
 9 сентября — квалификационные индивидуальные соревнования (мяч, лента)
 10 сентября — финалы в отдельных упражнениях (мяч, лента); финал командного турнира
 11 сентября — финал в личном многоборье
 12 сентября — финал в групповых соревнованиях в многоборье
 13 сентября — финалы в групповых соревнованиях с отдельными предметами (5 обручей и 3 ленты + 2 скакалки), церемония закрытия

Таблица медалей

Победители

Индивидуальные упражнения

Индивидуальное многоборье

Скакалка

Обруч

Мяч

Лента

Групповые упражнения

Многоборье

5 обручей

3 ленты+2 скакалки

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики
 Official site

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
2009 год в спорте